Air Balui (Sanga Desa)
Air Balui (Kemuning)